Indonesië
 Kibin (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Kibin (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam